Baby It's You (film), film uit 1983, geregisseerd door John Sayles

In de muziek 
 Baby It's You (JoJo), een nummer van JoJo
 Baby It's You (musical), een musical met hits van de jaren 60.
 Baby It's You (Silk), een nummer van de R&B-groep Silk
 Baby It's You (Freiheit), (maxi-)single van de Duitse groep Freiheit
 Baby It's You (The Shirelles), een nummer geschreven door David Mack, Barney Williams en Burt Bacharach, opgenomen door The Shirelles, later gecoverd door The Beatles en The Carpenters
 Baby It's You, een nummer geschreven door Georgie Davis en gezongen door Chastity op het Nederlands Nationaal Songfestival in 2005
 Baby It's You, een nummer van June
 Baby It's You, een nummer van Promises
 Baby It's You, een nummer van Smokie
 Baby It's You, een nummer van London Grammar